Haixing bezeichnet:

Haixing (海兴县), Kreis der Stadt Cangzhou in der chinesischen Provinz Hebei
Haixing (Bei’an) (海星镇), Großgemeinde der Stadt Bei’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang
Haixing (Hailun) (海兴镇), Großgemeinde der Stadt Hailun in der chinesischen Provinz Heilongjiang
Haixing (Bayuquan) (海星街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Bayuquan der Stadt Yingkou in der chinesischen Provinz Liaoning